Palmera de cabell o en anglès:Cabbage Palm és el nom comú de diverses espècies de palmeres o d'aspecte similar a les palmeres:

 Cordyline fruticosa, tropical, nativa d'Àsia i Polinèsia
 Corypha utan, Palmèra de fulles com ventalls d'Àsia oriental, incloent el nord d'Austràlia
 Euterpe oleracea, del Brasil
 Livistona australis, d'Austràlia
 Roystonea oleracea, del Carib
 Sabal palmetto, palmera nativa del sud-est dels Estats Units, Cuba i les Bahames